22. sezon rosyjskiej drugiej ligi piłkarskiej (Pierwszej Dywizji; oficjalna nazwa FNL). W rozgrywkach trwających od 7 lipca 2013 do 11 maja 2014 wzięło udział 19 drużyn.

Drużyny

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Liczba zwycięstw, 3. Mecze bezpośrednie.

Wyniki 

|}

Linki zewnętrzne 
 Strona rozgrywek FNL 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w Rosji
2014 w Rosji